Гиши () / Киш () — село в Закавказье. Согласно административно-территориальному делению Нагорно-Карабахской Республики, фактически контролирующей село, расположено в Мартунинском районе Нагорно-Карабахской республики, согласно административно-территориальному делению Азербайджанской Республики — в Ходжавендском районе Азербайджана.

Население 
По состоянию на 1 января 1933 года в селе проживало 1487 человек (323 хозяйств), все  — армяне.

Описание 
Через село проходит трасса Красный Базар — Сос — Чартар — Гиши — Мартуни, которое соединяет село с одной стороны с райцентром Мартуни, а с другой с трассой Гадрут — Красный Базар — Степанакерт — Мардакерт, которая фактически даёт выход в столицу НКР, Гадрут и Армению.

На винзаводе в Мартунинском районе под брендом «Гиши» выпускается вино.

Известные уроженцы 

 Алексан Максимович Арутюнян (, 10 июля 1965) — армянский общественный, государственный и политический деятель.
 Григорян, Самвел Самвелович (1930—2015) — советский и российский учёный в области механики, основоположник современной теории динамики горных пород и грунтов, директор Института механики МГУ (1992—2000), академик РАН (2000).

Примечания 

Населённые пункты Нагорно-Карабахской Республики